Rautbach ist ein Gewässername:

 Rautbach (Ablach), linker Zufluss der Ablach im Bereich der Krauchenwieser Seenplatte im Gemeindegebiet von Mühlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Rautbach (Pöllat), rechter Zufluss der Pöllat im Gemeindegebiet von Schwangau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rautbach (Winheltalbach), linker Zufluss des Winkeltalbachs bei Walchboden, Gemeinde Außervillgraten, Bezirk Lienz, Tirol

Siehe auch:
 Rautenbach